Chiesa di San Bononio – Fontanetto Po
Chiesa di San Bononio – Pozzengo, frazione di Mombello Monferrato
Chiesa di San Bononio – Settimo Rottaro